Braziliaans curlingteam (mannen)
Braziliaans curlingteam (vrouwen)
Braziliaans curlingteam (gemengd)
Braziliaans curlingteam (gemengddubbel)